La Coupe d'Élite du Maroc est une ancienne compétition de football organisée par le Service de la Jeunesse et des Sports (SJS) et guidée par la Ligue du Maroc de Football Association en Empire chérifien à l'époque du Protectorat français au Maroc.

La dernière édition s'est jouée en 1956, et a vu le sacre du Fath US qui a remporté cette compétition pour la  fois de son histoire en battant le club le plus titré Wydad AC en finale sur le score de 2 buts à 1.

Histoire

Coupe d'Élite du Maroc 
Créée d'après l'idée de Léopold Sauvaire (membre historique de la Ligue du Maroc de Football Association, ancien président du Racing AC et de l'USD Meknès) sous l'organisation du Petit Marocain et de l'ASPTT Maroc, cette compétition sportive était un challenge qui réunit les quatre meilleurs clubs du Championnat du Maroc - Division Honneur, dont le Wydad AC est le tenant du titre et le club le plus titré de la compétition avec 4 sacres (1945, 1948, 1951 et 1955). Tandis que l'ASPTT Casablanca (sacré en 1940) et l'AS Aviation (sacré en 1946) ont 1 titre chacun. Elle était baptisée Coupe du Petit Marocain ou bien Coupe de l'ASPTT pour des raisons de sponsoring avec ces deux sociétés.

Coupe du 16 Novembre 
C'est au  que son altesse impériale le prince Hassan II demande de baptiser le trophée en Coupe  pour fêter le retour triomphal de S.M Sultan Mohammed Ben Youssef au Maroc.

Le match d'ouverture se joue le vendredi  après-midi, entre le Fath US et le Racing AC, soldé par la victoire des premiers sur le score d'un but à zéro. Le  match se joue entre le Club Stade Marocain et le Wydad AC, ce dernier l'emporte sur le large score 4 buts à 0.

Le match de classement se joue le samedi  entre le Club Stade Marocain et le Racing Athletic Club. Le R.A.C. l'emporte sur le Stade à l'avantage du  corner.
Lors de la finale, devant 2.500 spectateurs, le WAC bat le FUS sur le score d'un but à zéro, et s'adjuge la Coupe du  sous la présence du prince héritier Abdellah ben Mohammed Alaoui et de son altesse impériale le prince Hassan II.

Résultats détaillés

Par éditions

1955 
 Demi-finales () :
 FUS de Rabat 1-0 Racing Athletic Club
 Club Stade Marocain 0-4 Wydad AC

 Consolation () :
 Club Stade Marocain 0-1 Racing Athletic Club

 Finale () :
 FUS de Rabat 0-1 Wydad AC

Palmarès

Notes et références

Voir aussi 
 .

Compétition de football au Maroc
Football en 1955